Het seizoen 2001 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, begon op 16 april en eindigde op 10 november met het tweede duel uit de play-offs promotie/degradatie. Het was de 57ste editie van de strijd om het kampioenschap in de hoogste afdeling van het Scandinavische land. Rosenborg BK werd voor de zestiende keer landskampioen. Het was het tiende kampioenschap op rij voor de club.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie-degradatie

Bryne FK handhaaft zich in de Tippeligaen, Hamarkameratene speelt ook in 2002 in de 1. divisjon.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Rosenborg BK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Rosenborg BK, die in het seizoen 2001 onder leiding van trainer-coach Nils Arne Eggen voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis de titel opeisten in Noorwegen.

Zie ook
1. divisjon 2001
Toppserien 2001
Noorse voetbalbeker 2001
Noors voetbalelftal in 2001

2001
Competitievoetbal 2001